Cuspidella är ett släkte av nässeldjur. Cuspidella ingår i familjen Campanulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cuspidella